Märagrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Märagrundet, Larsmo, Österbotten, 
 Märagrundet, Nykarleby, Österbotten, 
 Märagrundet, Hangö, Nyland, 
 Märagrundet, Raseborg, Nyland, 
 Märagrundet, Ingå, Nyland,

Se även
Märagrunden
Märragrundet
Märrgrund
Märrgrunden
Stora Märagrundet
Lilla Märagrundet

Robotskapade Finlandförgreningar